Robert Lang (acteur), Brits acteur
Robert Lang (generaal), Oostenrijks generaal
Robert Lang (ijshockeyer), Tsjechisch ijshockeyer
Robert Lang (roeier), Australisch roeier
Robert Lang (wielrenner), Zwitsers wielrenner
Robert Lang (zwemmer), Brits zwemmer